Brazylia:
 Campestre (Alagoas)
 Campestre (Minas Gerais)
 Campestre da Serra, Rio Grande do Sul
 Campestre de Goiás, Goiás
 Campestre do Maranhão, Maranhão
 São José do Campestre, Rio Grande do Norte

Francja:
 Campestre-et-Luc